Arthur Blomfield (1829-1899) – architetto e restauratore inglese
 Reginald Blomfield (1856-1942) – architetto e docente inglese